ISO 3166-2:NG — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Нигерии. Стандарт охватывает 1 Федеральную столичную территорию и 36 штатов Нигерии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Нигерия — NG и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно названию штата, федеральной столичной территории. Геокоды штатов и федеральной столичной территории Нигерия являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — NG, присвоенного Нигерии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Нигерии 
Геокоды 1 Федеральной столичной территории и 36 штатов административно-территориального деления Нигерии.

Геокоды пограничных Нигерии государств 
 Бенин — ISO 3166-2:BJ (на западе),
 Нигер — ISO 3166-2:NE (на севере),
 Чад — ISO 3166-2:TD (на северо-востоке),
 Камерун — ISO 3166-2:CM (на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Нигерии

Ссылки 
 
 Геокоды Нигерии 
 Геокоды Нигерии 

2:NG